6-е Южнотихоокеанские игры 1979 года прошли с 28 августа по 8 сентября  в городе Сува, Фиджи. В соревнованиях приняло участие 2672 спортсменов из 19 стран Океании.

Страны-участницы 

 
 
 

 Новые Гебриды
 
 
 

 Западное Самоа

Виды спорта  
  Лёгкая атлетика
  Баскетбол
  Бейсбол
  Бокс
  Крикет 
  Хоккей на траве
  Гольф
  Дзюдо
  Футбол
 Лаун Боулс
  Нетбол
  Регби 
  Парусный спорт
  Софтбол
  Сквош 
  Плавание
  Настольный теннис
  Теннис 
  Волейбол
  Тяжёлая атлетика

Медальный зачёт

Ссылки 

 6-е Тихоокеанские игры на сайте foxsportspulse.com
 История игр на сайте foxsportspulse.com

Тихоокеанские игры
Спортивные соревнования в Фиджи
Август 1979 года
Сентябрь 1979 года
1979 год на Фиджи
1979 год в спорте